Phenopelopidae är en familj av kvalster. Enligt Catalogue of Life ingår Phenopelopidae i överfamiljen Phenopelopoidea, ordningen Sarcoptiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen kvalster, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Phenopelopidae 95 arter. 

Phenopelopidae är enda familjen i överfamiljen Phenopelopoidea. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Phenopelopidae